Литви́нов — русская фамилия, образованная через притяжательное прилагательное (отвечает на вопрос чей?) от прозвища Литвин.

Генеалогия 

Литви́новы — русские и белорусские дворянские роды. Два из них восходят к XVII веку и внесены в VI часть (древнее дворянство) родословной книги : один — по Пензенской (Герб. IV, 107), другой — по Курской (Герб. X, 79), а третий — по Гродненской губернии.

Происхождение 
Литвинами до революции называли прежде всего белорусов, которые до присоединения Россией (конец XVIII века) долгое время жили в составе Литовского княжества.

Известные носители

А 
 
 
 Литвинов, Андрей Иванович (1900—1981) — советский военный, государственный и политический деятель, генерал-майор.

Б

В 
 
 
 
 
 Литвинов, Вячеслав Георгиевич (род. 2001) — российский футболист.

Д

Е 
 
 Литвинов, Евдоким Евдокимович (1917—1969) — советский футболист.

И

Л 
 Литвинов, Лев Маркович (1899—1963) — советский театральный актёр и режиссёр.
 Литвинов, Леонид Фёдорович (род. 1944) — украинский политический деятель, Герой Украины.

М 
 
 Литвинов, Михаил Нилович (1860 — после 1917 года) — русский архитектор, инженер, реставратор.

Н 
 Литвинов, Нарцисс Исаевич (1927—2018) — советский и российский териолог.
 Литвинов, Никифор Романович (1892—1937) — диакон Русской православной церкви, священномученик.

П 
 
 
 Литвинов, Прокофий Лукич (1914—1943) — Герой Советского Союза.

Р 
 Литвинов, Руслан Романович (род. 2001) — российский футболист.

С 
 
 
 Литвинов, Станислав Степанович (1946—2018) — советский и российский овощевод, академик РАСХН, академик РАН, Лауреат Государственной премии РФ.

Ф

Э 
 Литвинов, Эммануэль (1915—2011) — английский прозаик и поэт.

Ю

Я 
 Литвинов, Яков Яковлевич (1852 — после 1917) — сенатор, тайный советник.

Двойные фамилии 
 Литвинов-Мосальский, Андрей Фёдорович (ум. 1664) — русский военный деятель.
 Литвинов-Мосальский, Василий Фёдорович (ум. 1612) — русский военный деятель Смутного времени.
 Литвинов-Фалинский, Владимир Петрович (1868—?) — русский административный деятель и писатель.



Населённые пункты 
 Литвинов — город в Устецком крае Чехии.
 Литвинов — село в Подгаецком районе Тернопольской области Украины.

Другое 
 Литвинов — чешский хоккейный клуб.

См. также 
 Литвиново — сёла в России и на Украине.
 Литвинович — белорусская фамилия, образованная как отчество от прозвища Литвин.

Примечания